Геннадий Фёдорович Хомутов (, село Кувай Новосергиевского района Оренбургской области — , , Россия) — русский поэт, руководитель Оренбургского областного литературного объединения им. В. И. Даля, член Союза писателей России.

Биография 
Родился 10 мая 1939 года в селе Кувай Покровского района Оренбургской области. Работал в совхозе. Служил в Советской Армии. Учился в Литературном институте. С 1964 г. являлся бессменным руководителем литобъединения имени В. И. Даля. Жил и работал в Оренбурге.

Библиография 
Печатался в альманахе «Поэзия» (1982 г.), «День поэзии» (1962, 1970, 1971, 1981 гг.), «Подвиг», «Гостиный Двор», «Каменный пояс», «Москва», «Волга», «Урал», «Литературная учёба», «Сельская молодёжь», «Брега Тавриды», в антологиях «Русская поэзия. XX век», «Стихи о войне в двух томах», «Была страна, была война, была любовь», в «Библиотеке отечественной классики художественной литературы в 100 томах». Составил множество книг воспитанников литобъединения.

Справочная литература 
 «Внуки вещего Бояна» — Калуга: Золотая аллея, 2008
 Антология современной поэзии и прозы Оренбуржья — Калуга: Золотая аллея, 2002

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Хомутов. Житейские былины

Поэты России
Русские поэты
Персоналии по алфавиту